Patrick Savidan, philosophe français et éditeur ;
 Steve Savidan (né en 1978), ancien footballeur français ;
 Henry Savidan (né en 1865), officier de marine capitaine de frégate.

Ce nom est originaire du Trégor (triangle Tréguier-Guingamp-Lannion).